Brauer är ett tyskt efternamn som bland annat burits av,

Arik Brauer, österrikisk bildkonstnär. 
August Brauer, tysk zoolog.
Friedrich Moritz Brauer, österrikisk entomolog och museidirektör.
Jono Brauer, australisk alpin skidåkare. 
Max Brauer, tysk politiker och Hamburgs förste borgmästare.
Richard Brauer, tysk-amerikansk matematiker.
Thage Brauer, svensk höjdhoppare. 
Timna Brauer, österrikisk-israelisk singer-songwriter.

Tyska efternamn